14-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в сентябре-октябре 1953 года. Обладателем Кубка во второй раз стало московское «Динамо». Предыдущий обладатель Кубка московское «Торпедо» выбыло из борьбы в четвертьфинале.

В финальных соревнованиях участвовало 56 команда: 11 команд класса «А», 27 команд класса «Б» и 18 команд обладателей кубков союзных республик, Москвы и Ленинграда. Армейские клубы, снятые с чемпионата страны в кубке СССР не играли. Список команд обладателей кубков в союзных республиках:

 Карело-Финская ССР — «Динамо» (Петрозаводск)
 Эстонская ССР — «Динамо» (Таллин)
 Латвийская ССР — «Красный металлург» (Лиепая)
 Литовская ССР — «Лима» (Каунас)
 Белорусская ССР — «Спартак» (Минск)
 Украинская ССР — «Торпедо» (Кировоград)
 Молдавская ССР — «Динамо» (Кишинёв)
 Грузинская ССР — «Динамо» (Кутаиси)
 Армянская ССР — «Химик» (Кировакан)
 Азербайджанская ССР — «Динамо» (Баку)
 Казахская ССР — кубок не проводился, в кубок СССР от республики заявлен клуб «Динамо» (Чимкент)
 Узбекская ССР — «Химик» (Чирчик)
 Киргизская ССР — кубок не проводился, в кубок СССР от республики заявлен клуб «Динамо» (Фрунзе), который в списке игр написан как Киргизская ССР
 Таджикская ССР — «Динамо» (Сталинабад)
 Туркменская ССР — «Локомотив» (Мары)
 РСФСР — «Торпедо» (Владимир)
 г. Москва — «Динамо»-2
 г. Ленинград — «Динамо»-2

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Первый финальный матч Кубка СССР, сыгранный при искусственном освещении.

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1953 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1953 году
Сентябрь 1953 года
Октябрь 1953 года